Ма́рта Мэ́дисон (), настоящее имя — Ма́рта Энн Ба́ттеруорт (; 27 июля 1977, Ньюпорт-Ньюс, Виргиния, США) — американская актриса, кинопродюсер, писательница.

Биография 
Марта Энн Баттеруорт (настоящее имя Мэдисон) родилась 27 июля 1977 года в Ньюпорт-Ньюсе (штат Виргиния, США), а выросла в Хьюстоне (штат Техас).

В 1999 году Марта окончила «Texas A&M University», а затем она поступила в «American Musical and Dramatic Academy».

В 2003 году Марта переехала в Лос-Анджелес (штат Калифорния) в рабочих целях.

Карьера 
Марта дебютировала в кино в 2001 году, сыграв роль офисной женщины в фильме «Кейт и Лео». Всего Мэдисон сыграла в 13-ти фильмах и телесериалах.

Также Марта является кинопродюсером, писательницей и ресторатором.

Личная жизнь 
C 25 августа 2007 года Марта замужем за ресторатором Эй Джеем Гилбертом. У супругов есть дочь — Чарли Элизабет Гилберт (род.03.11.2013).

Примечания

Ссылки 
 
Выпускники Техасского университета A&M
Владельцы ресторанов